Муравйов — російське прізвище.

Відомі носії 
 Муравйов Андрій Миколайович (1806—1874) — письменник, історик церкви, просвітитель, пам'яткоохоронець, краєзнавець, колекціонер.
 Муравйов Артамон Захарович (1793—1846) — полковник, командир Охтирського гусарського полку. Учасник Франко-російської війни 1812 року і закордонних походів російської армії. Декабрист.
 Муравйов Владислав Миколайович (1994—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Муравйов Володимир Павлович (1885—1963) — український вчений-фітопатолог, доктор сільськогосподарських наук, професор
 Муравйов Володимир Павлович (1959) — радянський легкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Муравйов Євген Федорович (1929—1998) — 1-й секретар Куйбишевського обласного комітету КПРС, голова Куйбишевського облвиконкому. Член ЦК КПРС (1981—1989). Депутат Верховної Ради СРСР 10—11-го скликань.
 Муравйов Ігор Юрійович (* 1995) — український скрипаль, диригент. Лауреат міжнародних конкурсів.
 Муравйов Микола Іванович (1917—1959) — радянський театральний і фільмовий актор.
 Муравйов Микита Михайлович — декабрист.
 Муравйов Михайло Артемович — більшовицький військовий діяч.
 Муравйов Михайло Миколайович (1845—1900) — російський дипломат, граф, міністр закордонних справ.
 Муравйов Олег Вікторович (*1971) — український футболіст, захисник, лайнсмен та спортивний функціонер.
 Муравйов Олександр Борисович — Заслужений діяч мистецтв України, полковник запасу, начальник Відділу військової символіки та геральдики Генерального штабу Збройних Сил України.
 Муравйов Олександр Миколайович (1792—1863) — полковник у відставці Гвардійського Генерального штабу, учасник франко-російської війни 1812 року, масон, декабрист.
 Муравйов Олександр Михайлович — декабрист.
 Муравйов Тадеуш Вітольдович — завідувач відділення Житомирської обласної клінічної лікарні імені О. Ф. Гербачевського; заслужений лікар України.
 Муравйов Юрій Васильович (1934—2000) — український живописець.
 Муравйов-Амурський Микола Миколайович (1809—1881)- російський державний діяч, з 1847 по 1861 рік служив генерал-губернатором Східного Сибіру. Генерал від інфантерії, генерал-ад'ютант.
 Муравйов-Віленський Михайло Миколайович (1796—1866) — російський державний діяч, генерал від інфантерії, губернатор Північно-Західного краю, міністр державного майна.

Див. також 
 Муравйова
 6538 Муравйов — астероїд головного поясу.
 Муравйов-Апостол — російське прізвище.

Примітки 

Російські прізвища